Buxton Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buxton Hill (Berkshire County, Massachusetts)	
 Buxton Hill (Essex County, Massachusetts)